Перемишльська єпархія — давня православна єпархія Київської митрополії та Галицької митрополії, що існувала у з 12 століття до прийняття унії у 1691 році
 Перемишльська єпархія (унійна) — заснована в 1692 р. внаслідок перепідпорядкування православного єпископа Перемишля Інокентія Винницького
 Перемишльсько-Варшавська архієпархія — сучасна архієпархія УГКЦ з 1996 року.
 Перемишльсько-Новосончівська єпархія — сучасна православна єпархія Польської православної церкви, утворена 1983 року.

Єпархії Польщі
Релігія в Перемишлі